Galambos Lajos (1929–1986) író, dramaturg
 Galambos Lajos (Lagzi Lajcsi) (1961) zenész, előadóművész
 Galambos Lajos vezérőrnagy, a Nemzetbiztonsági Hivatal egykori főigazgatója